

Lokalizacje

Niemcy 
 Simbach – dzielnica Berching
 Simbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau
 Simbach – rzeka, dopływ Saary
 Simbach am Inn – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn